
В списке в алфавитном порядке представлены все танкисты — кавалеры высших военных наград Италии: Военного ордена Италии и золотой медали «За воинскую доблесть». Список содержит информацию о годе награждения, должности и воинском звании Героев на момент награждения, а также годах жизни.

Всего пятеро танкистов являются кавалерами Военного ордена Италии и 44 удостоены золотой медали «За воинскую доблесть» (из них 38 — посмертно; причём двое посмертно награждённых ошибочно считались погибшими на момент награждения, однако позднее статус награды не был пересмотрен). Капитан Франческо де Мартини одновременно является кавалером обоих наград, поэтому включён в оба раздела.

Кавалеры Военного ордена Италии

Кавалеры золотой медали «За воинскую доблесть»

Статистика

Примечания

Литература 
  
 Le Medaglie d’Oro al valor militare. [Gruppo Medaglie d’Oro al valor militare d’Italia]. Roma 1965. 804 p.

Ссылки 
 
 
 
 
 

Списки военных
Списки носителей званий
 
Списки:Италия